Dêqên steht für:

 Dêqên, Autonomer Bezirk der Tibeter (迪庆藏族自治州) in der chinesischen Provinz Yunnan 
 Dêqên (Kreis), Kreis (德钦县) im Autonomen Bezirk Dêqên in der Provinz Yunnan
 Dêqên (Dagzê), Großgemeinde (德庆镇) im Kreis Dagzê des AG Tibet 
 Dêqên (Baingoin), Großgemeinde (德庆镇) im Kreis Baingoin des AG Tibet
 Dêqên (Doilungdêqên), Gemeinde (德庆乡) im Kreis Doilungdêqên des AG Tibet